Римский форт парка Стратт — древнеримский форт в парке Стратт, расположенном в Дербишире, в пригороде Дерби. Он был построен около 50 года, во время Римского завоевания Британии, и между 75 и 80 годами был заменён фортом на другой стороне реки Дервент.

Первые упоминания о расположении форта относятся к 1967 году. Раскопки в 1995 году показали террасы, основу каменной стены и мощёные тротуары. Найденная керамика была частично передана в Trent & Peak Archaeological Trust, частично — в Музей и галерею Дерби.

Целью форта, вероятно, была защита важного пересечения реки и ряда проходящих рядом дорог — The Long Lane, Икнилдской дороги и The Street.

Примечания

Литература 
 M. Brassington, «The Roman roads of Derby» in Derbyshire Archaeological Journal vol. 101 (1981) pp. 88-92
 Barry C. Burnham, John Wacher, The Small Towns of Roman Britain. London: Batsford, 1990
 J. Dool, H. Wheeler and others, Roman Derby — Excavations 1968—1983. 1986. (Derbyshire Archaeological Journal vol. 105, 1985)
 J. Dool, «Excavations at Strutts Park, Derby, 1974» in Roman Derby — Excavations 1968—1983 (1986. Derbyshire Archaeological Journal vol. 105, 1985)
 A. L. F. Rivet, Colin Smith, The Place-Names of Roman Britain (London: Batsford, 1979) p. 334
 H. Wheeler, «Conclusion: The development of Roman Derby» in Roman Derby — Excavations 1968—1983 (1986. Derbyshire Archaeological Journal vol. 105, 1985)

Форты в Римской Британии